La Llanada kan syfta på:

Colombia 

 La Llanada (kommun), Nariño, 
 La Llanada (ort), Nariño,